Transmission (Joy Division); een single van Joy Division
 Transmission (software); een BitTorrentclient
 Transmission (2012); een korte film van Zak Hilditc
 Merknaam van een aantal transportbedrijven. Onder andere HST Groep uit Enschede gebruikt het naam Transmission

Zie ook
 Transmissie (doorverwijspagina)